2112,  album du groupe canadien Rush (1976). 
 (2112) Oulianov, astéroïde